Семён Ло́бов: Лобов, Семён Михайлович (1913—1977) — советский военачальник, адмирал флота (1970).
 Лобов, Семён Семёнович (1888—1937) — советский государственный деятель.